Puchar Portugalii w piłce siatkowej mężczyzn (port. Taça de Portugal de Voleibol Masculino) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe organizowane corocznie od sezonu 1964/1965 przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (Federação Portuguesa de Voleibol) dla portugalskich męskich klubów siatkarskich.

Pierwszym triumfatorem w rozgrywkach był klub . Najwięcej razy Puchar Portugalii zdobył klub .

Triumfatorzy

Bilans klubów

Bibliografia 
 
 
 

!